Emiliano Zapata hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Emiliano Zapata (1879-1919), uno de los protagonistas de la Revolución mexicana más importantes;

Divisiones administrativas en México 
 Emiliano Zapata (Campeche), localidad del estado de Campeche, México;
 Emiliano Zapata (Carmen), localidad del estado de Campeche, México;
Emiliano Zapata, municipio en el estado de Chiapas, México.
 Emiliano Zapata (Chiapas), localidad del estado de Chiapas, México;
 Emiliano Zapata (Durango), localidad del estado de Durango, México;
 Emiliano Zapata (Juárez), localidad del estado de Chiapas, México;
 Emiliano Zapata (Reforma), localidad del estado de Chiapas, México;
 Emiliano Zapata (Sonora), localidad del estado de Sonora, México;
 Municipio de Emiliano Zapata (Hidalgo);
 Emiliano Zapata (Morelos), municipio en el estado de Morelos, México;
 Emiliano Zapata (Tabasco), municipio en el estado de Tabasco, México
 Municipio de Emiliano Zapata (Tlaxcala)
 Municipio de Emiliano Zapata (Veracruz)
 Emiliano Zapata (Oxkutzcab), localidad del estado de Yucatán, México;